Dryadella — род многолетних травянистых растений подтрибы Pleurothallidinae трибы Epidendreae семейства .

Виды 
По данным The Plant List:

 Dryadella albicans (Luer) Luer 
 Dryadella ana-paulae V.P.Castro, B.P.Faria & A.D.Santana 
 Dryadella ataleiensis Campacci 
 Dryadella aurea Luer & Hirtz 
 Dryadella auriculigera (Rchb.f.) Luer 
 Dryadella aviceps (Rchb.f.) Luer 
 Dryadella barrowii Luer 
 Dryadella butcheri Luer 
 Dryadella clavellata Luer & Hirtz 
 Dryadella crassicaudata Luer 
 Dryadella crenulata (Pabst) Luer 
 Dryadella cristata Luer & R.Escobar 
 Dryadella cuspidata Luer & Hirtz 
 Dryadella dodsonii Luer 
 Dryadella dressleri Luer 
 Dryadella edwallii (Cogn.) Luer 
 Dryadella elata (Luer) Luer 
 Dryadella espirito-santensis (Pabst) Luer 
 Dryadella fuchsii Luer 
 Dryadella gnoma (Luer) Luer 
 Dryadella gomes-ferreirae (Pabst) Luer 
 Dryadella greenwoodiana Soto Arenas, Salazar & Solano 
 Dryadella guatemalensis (Schltr.) Luer 
 Dryadella hirtzii Luer 
 Dryadella kautskyi (Pabst) Luer 
 Dryadella lilliputiana (Cogn.) Luer 
 Dryadella linearifolia (Ames) Luer 
 Dryadella litoralis Campacci 
 Dryadella lueriana Carnevali & G.A.Romero 
 Dryadella marilyniana Luer 
 Dryadella marsupiata Luer 
 Dryadella meiracyllium (Rchb.f.) Luer 
 Dryadella minuscula Luer & R.Escobar 
 Dryadella mocoana Luer & R.Escobar 
 Dryadella nasuta Luer & Hirtz 
 Dryadella nortonii Luer 
 Dryadella odontostele Luer 
 Dryadella osmariniana (Braga) Garay & Dunst. 
 Dryadella pachyrhiza Luer & Hirtz 
 Dryadella perpusilla (Kraenzl.) Luer 
 Dryadella pusiola (Rchb.f.) Luer 
 Dryadella rodrigoi Luer 
 Dryadella simula (Rchb.f.) Luer 
 Dryadella sororcula Luer 
 Dryadella sublata Luer & J.Portilla 
 Dryadella summersii (L.O.Williams) Luer 
 Dryadella susanae (Pabst) Luer 
 Dryadella toscanoi Luer 
 Dryadella vasquezii Luer 
 Dryadella verrucosa Luer & R.Escobar 
 Dryadella vitorinoi Luer & Toscano 
 Dryadella werneri Luer 
 Dryadella wuerstlei Luer 
 Dryadella zebrina (Porsch) Luer

Болезни и вредители

Примечания

Литература

Ссылки 
 Фотографии Dryadella на сайте flickr.com

Орхидные